Узбекистан дебютировал на Паралимпийских играх в 2004 года в Афинах с единственным представителем (Юсупом Кадыровым) по пауэрлифтингу. В мужской весовой категории до 75 кг Кадыров не смог поднять вес. На летние Паралимпийские игры 2008 года Узбекистан послал двух спортсменов: пауэрлифтера и пловца, но им снова не удалось завоевать ни одной медали. На летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне Шариф Халилов завоевал первую медаль для Узбекистана (серебряную медаль) по пара-дзюдо в весовой категории до 73 кг среди мужчин. Самый успешный результат Паралимпийских игр в Узбекистане был в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где они выиграли в общей сложности 31 медаль и вошли в двадцатку лучших в медальной таблице. Узбекистан принимал участие в Зимних Паралимпийских играх 2014 года и Зимних Паралимпийских играх 2018 года, но не завоевал медалей.

Медали

Примечания 

Узбекистан на Паралимпийских играх